Inwoners van China
 Han-Chinezen of Chinezen (volk), merendeel van de bewoners van China en de grootste etnische groep op de wereld;
Chinezen in Indonesië;
Chinese Surinamers, Chinese contractarbeiders en hun nakomelingen in Suriname;
Chinezen in Nederland;
Geschiedenis van de Chinezen in Nederland, geschiedenis over een van de oudste etnische groepen in Nederland.
 Chinees restaurant, een restaurant dat zich richt op Chinese gerechten. Chinezen wordt als werkwoord wel gebruikt voor het eten in een Chinees restaurant;
 Chinezen (drugs), door verhitting verdampte heroïne opsnuiven;
 De chinezen, een Belgisch televisiebedrijf.

Zie ook
 China
 Chinees (doorverwijspagina)